Izmišljena zemlja je zemlja koja ne postoji u stvarnosti, ali se zamišlja da postoji u izmaštanom djelu.

A

B 
 Blatvija
 Blitva
 Brobdingnag
 Brutopija

C 
 Calisota

Č

Ć

D

DŽ

Đ

E 
 El Dorado
 Erehwon

F 
Fikolinde
Filili
Folsah

G 
 Galaktička Republika
 Groland

H

I

J

K

L 
 Laputa
 Lemurija
 Lilliput
 Lyonesse
Lolston

LJ

M 
 Međuzemlje
 Mu

N 
 Narnia
 Nigdjezemska

NJ

O

P

Q

R 
 Ruritanija

S 
 Sildavija

Š 
 Šambala
 Šlarafija

T 
 Tlön

U 
 Uqbar
Utopija

V

W

X

Y

Z

Ž 

Mitologija
 
Izmišljeni pojmovi